Ertra, Ertra, Ertra (ኤርትራ ኤርትራ ኤርትራ) è l'inno ufficiale dell'Eritrea. È stato adottato nel 1993 subito dopo l'indipendenza. Il testo è di Solomon Tsehaye Beraki mentre la musica è stata composta da Isaac Abraham Meharezghi e da Aron Tekle Tesfatsion.

Testo 
ኤርትራ ኤርትራ ኤርትራ፡
በዓል ደማ እናልቀሰ ተደምሲሱ፡
መስዋእታ ብሓርነት ተደቢሱ።
መዋእል ነኺሳ ኣብ ዕላማ፡
ትምርቲ ጽንዓት ኰይኑ ስማ፡
ኤርትራ'ዛ ሓበን ዉጹዓት፡
ኣመስኪራ ሓቂ ክምትዕውት።
ኤርትራ ኤርትራ፡
ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ።
ናጽነት ዘምጽኦ ልዑል ኒሕ፡
ንህንጻ ንልምዓት ክንሰርሕ፡
ስልጣን ከነልብሳ ግርማ፡
ሕድሪ'ለና ግምጃ ክንስልማ።
ኤርትራ ኤርትራ፡
ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ።

Collegamenti esterni 
 

Inni nazionali africani